Остановочный пункт Обсерватория — платформа в посёлке Октябрьский Зеленодольского района Республики Татарстан. Находится на перегоне Казань — Зелёный Дол Казанского региона Горьковской железной дороги. Названа по находящейся неподалёку астрономической обсерватории Казанского университета.

На территории ОП расположено три пути и две платформы (высокие), на втором пути пассажирские пригородные поезда не останавливаются. На платформе останавливаются казанские электропоезда. Поезда дальнего следования, рельсовые автобусы до Йошкар-Олы и электропоезда Казань-Нижний Новгород остановки на станции не имеют.

Железнодорожные станции и платформы Зеленодольского района